Berkh est un patronyme d'origine allemande :
 Alexandre Mavrikievitch Berkh (1830-1909), ingénieur, général et écrivain militaire ;
 Alexandre Nikolaïevitch Berkh (1781-1834), historien militaire ;
 Morits Borissovitch Berkh (1776-1860), amiral, membre du Conseil de l'Amirauté, commandant en chef de la flotte de la mer Noire, père d'Alexandre Mavrikievitch Berkh.